Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1960 odbyły się w Brazylii w dniach 28 października-15 listopada 1960 roku. W turnieju wzięło udział 10 drużyn. Turniej rozegrano następująco: wszystkie drużyny podzielono na 3 grupy eliminacyjne, każdy rozegrał z każdym po jednym meczu, ekipy z miejsc 1 i 2 przechodziły do grupy finałowej, pozostałe drużyny do grupy walczącej o miejsca 7-10. Zwyciężczyniami ponownie zostały reprezentantki Związku Radzieckiego.

W turnieju wzięły udział także Polki, które zajęły 4. miejsce.

Drużyny uczestniczące 
  ZSRR
  Czechosłowacja
  Polska
  USA
  Brazylia
  RFN
  Japonia
  Peru
  Argentyna
  Urugwaj

Runda wstępna

Grupa A 

Tabela

|}

Grupa B 

Tabela

|}

Grupa C 

Tabela

|}

Mecze o miejsca 7-10. 

Tabela

|}

Grupa finałowa 

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Pełne zestawienie wyników

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1960 w piłce siatkowej
1960 w Ameryce Południowej
Brazylia w XX wieku
Piłka siatkowa w Brazylii